Вав может означать:
 Вав (буква арабского алфавита)
 Вав (буква еврейского алфавита)
 Вав (буква финикийского алфавита)
 Вав (буква сирийского алфавита)